Voici la liste des planètes mineures numérotées de 258001 à 259000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 258001 à 259000

258001-258100

258101-258200

258201-258300

258301-258400

258401-258500

258501-258600

258601-258700

258701-258800

258801-258900

258901-259000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000